Anders Rosén kan avse:

Anders Rosén (1859–1943), svensk fysiker och läroverkslektor
Anders Rosén (född 1956), svensk kommunikatör, journalist och programledare 
Anders Erik Rosén (född 1932), svensk läkare och professor.
Haga Karl Anders Rosén (född 1946), svensk fiolspelman.
Anders Rosén (född 1959), vänsterpartistisk politiker från Upplands Väsby
Anders Rosén (1958–2020), socialdemokratisk politiker från Halmstad